Сезон 1945 року у першій групі чемпіонату СРСР з футболу — сьоме в історії змагання у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Розпочався невдовзі після підписання представниками Третього Рейху акта про капітуляцію, що ознаменував завершення німецько-радянської війни. Тривав з 13 травня по 24 вересня 1945 року. Турнір, участь у якому узяли 12 команд, половина з яких представляла Москву, проходив у два кола.

Чемпіоном СРСР з футболу 1945 року учетверте в історії стало московське «Динамо», обійшовши за цим показником інший московський клуб, «Спартак».

Підсумкова таблиця

Бомбардири 
 24 — Всеволод Бобров (ЦБЧА)
 21 — Василь Карцев («Динамо» М)
 18 — Сергій Соловйов («Динамо» М)
 14 — Григорій Федотов (ЦБЧА), Василь Панфілов («Торпедо» М)
 11 — Олександр Федоров («Динамо» Лд), Валентин Ніколаєв (ЦБЧА)
 10 — Володимир Дьомін (ЦБЧА), Олександр Малявкін («Динамо» М), Олександр Севідов («Крила Рад» М)

Ігри, голи

Матчі

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 
 Чемпіонат СРСР 1945 на сайті Klisf

45
СРСР